Der Kanton Châtillon-sur-Marne war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Reims, im Département Marne und in der Region Champagne-Ardenne. Der Hauptort war Châtillon-sur-Marne.

Der Kanton Châtillon-sur-Marne war 130,95 km² groß und hatte (1999) 3939 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 30 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 19 Gemeinden:

Chatillonsurmarne
Aufgelöst 2015